Наука управления.
 Наука управления () — дисциплина, использующая математические методы для принятия оптимальных управленческих решений, то же, что и исследование операций (при использовании термина «наука управления» часто предполагается более практический смысл).
 Наука управления () — дисциплина, изучающая теоретические вопросы управления организациями и людьми (менеджмента).